Александр Кобзев:
 Кобзев, Александр Дмитриевич (1981—2000) — гвардии рядовой, участник боя 6-й роты, погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Кобзев, Александр Юрьевич (род. 1989) — российский футболист.